Helminthoglypta tularensis är en snäckart som först beskrevs av Hemphill 1892.  Helminthoglypta tularensis ingår i släktet Helminthoglypta och familjen Helminthoglyptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
tularensis